Салливан, Артур ():
 Салливан, Артур (1842—1900) — английский композитор, MVO.
 Салливан, Артур Перси (1896—1937) — британский военный деятель, кавалер Креста Виктории.